Seagraves ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Seagraves (Georgia), eine Ortschaft im Madison County, im US-Bundesstaat Georgia
 Seagraves (Texas), eine Ortschaft im Gaines County, im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Seagrave